Jayacody ist der Familienname folgender Personen:

 Duminda Jayakody (* 1971), sri-lankischer Badmintonspieler
 Jayakody Aratchige Don Anton Jayakody (* 1958), sri-lankischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Colombo